Francisco Ramírez puede referirse a:

Francisco Ramírez, caudillo de la provincia argentina de Entre Ríos;
Francisco Ramírez de Madrid, secretario del rey en la época de los Reyes Católicos;
Francisco Ramírez Acuña, político mexicano, gobernador de Jalisco;
Francisco Ramírez Gámez, futbolista mexicano retirado;
Francisco Ramírez Luque, político mexicano, gobernador de Querétaro.
Francisco Ramírez Medina, presidente de la República de Puerto Rico en 1868; 
Francisco Ramírez Vas (1818-?), médico español;
Francisco Ramírez Villarreal, político mexicano, gobernador de Colima.
Francisco Ramírez, piloto de rallies mexicano, participante en el Campeonato Regional PAC.
Francisco Ramírez, tercer obispo del Cuzco.